Der CAF Super Cup ist ein Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften des Afrikanischen Fußballverbandes CAF, welcher seit 1993 zwischen dem Siegern der CAF Champions League und des African Cup Winners’ Cup ausgetragen wird und ist vergleichbar mit dem UEFA Super Cup. Nach Einstellung des Pokalsiegerwettbewerbs 2003 spielt der Champions-League-Sieger ab 2004 gegen den Gewinner des erstmals ausgetragenen CAF Confederation Cups.

Modus 
Der Wettbewerb wird in einem Spiel entschieden und findet jeweils zu Beginn des folgenden Kalenderjahres statt. Abgesehen von einigen Ausnahmen in den 90er Jahren hat der Gewinner der CAF Champions League stets Heimrecht. Steht es nach Ende der regulären Spielzeit unentschieden folgte in der Vergangenheit eine Verlängerung und danach ggf. ein Elfmeterschießen. Seit 2011 folgt im Anschluss an die reguläre Spielzeit direkt ein Elfmeterschießen.

Die Spiele und Sieger

Ranglisten

Rekorde

Einzelnachweise 

Fußball-Afrikapokal